Helikon eller Helicon kan syfta på:

 Helikon (berg) – ett berg i Grekland
 Helikon (musikinstrument) – ett musikinstrument
 Helicon (månkrater) – en nedslagskrater i Regnens hav på månen, se Lista över månens kratrar